

Коулбрук — місто, штат Коннектикут
 Коулбрук — місто, штат Нью-Гемпшир
 Коулбрук Тауншип — селище в окрузі Клінтон, штат Пенсільванія
 Коулбрук — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир